OAR est un sigle de trois lettres qui signifie :
 Ordre des Augustins Récollets, un ordre mendiant du  ;
 Office of Oceanic and Atmospheric Research, une agence américaine liée au Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences ;
 Olympic Athlete from Russia, la dénomination anglaise des « athlètes olympiques de Russie » invités à participer aux jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang en 2018.
 Ordonnance à renouveler

OAR est un code :
 OAR est le pseudo-« code pays » utilisé par le CIO pour désigner la délégation des « athlètes olympiques de Russie ». C'est le groupe des athlètes russes invités à participer aux jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang en 2018, malgré la suspension du comité olympique russe (ROC russian olympic comity). OAR est le sigle de « Olympic Athlete from Russia ». Ce code est à rapprocher de « ANA », le pseudo-« code pays » de l'IAAF, pour désigner l'entité équivalente des « athlètes neutres autorisés ».

Oar peut faire référence à :
 Oar, un genre de papillon de la famille des Sterrhinae,
 OAR, un gestionnaire de ressources pour le Calcul Haute Performance,
 , l'unique album de Skip Spence.

Notes et références